Charles de L'Aubespine – custode dei sigilli e cancelliere di Francia
 Claude de L'Aubespine – diplomatico e segretario di Stato francese
 Sébastien de L'Aubespine – vescovo, ambasciatore e abate francese